Владимир Иванович Фокин:
 Фокин, Владимир Иванович (1897—1943) — Герой Советского Союза.
 Фокин, Владимир Иванович (1933—2004) — советский футболист.
 Фокин, Владимир Иванович (род. 1951) — российский историк, профессор СПбГУ.